Nowosselje () ist ein russischer Ortsname:
 Nowosselje, jetzt: Pokrowskoje (Kaliningrad, Gussew), umbenannter Ort im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, bis 1938: Waiwern, 1938 bis 1946 Seilhofen (Ostpr.), Kreis Gumbinnen, Ostpreußen
 Nowossleje, untergegangener Ort im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad, bis 1938: Kariotkehmen, 1938 bis 1946 Karkeim, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen